

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Augustins (ou un autre type de voirie). L'odonyme fait référence à la présence - actuelle ou ancienne - d'un couvent de religieux chanoines Augustins, nom populaire des membres de l’Ordre de Saint-Augustin fondé au .

Allemagne 
 Augustinerstraße à Mayence
 Augustinerstraße à Wurtzbourg
 Augustinerstraße à Nuremberg
 Augustinerstraße à Cologne
 Augustinerstraße à Erfurt

Belgique 
 Drève des Augustins à Auderghem (Bruxelles)
 Rue des Augustins (Augustijnenstraat), à Bruxelles
 Rue des Augustins à Liège
 Rue des Augustins à Tournai

France 
 Rue des Augustins à Amiens
 Rue des Augustins à Bordeaux
 Rue des Augustins à Colmar
 Rue des Augustins à Crémieu
 Rue des Augustins à Lille
 Rue des Augustins à Lyon
 Rue des Augustins à Marseille
 Rue des Augustins à Metz
 Rue des Augustins à Montpellier
 Rue des Augustins, ancienne rue de Paris devenue rue d'Argout et rue Hérold
 Rue des Augustins à Reims
 Rue des Augustins à Rouen
 Rue des Augustins à Saint-Médard-en-Jalles
 Rue des Augustins à Vitré

Suisse 
 Rue des Augustins à Fribourg

Voir aussi 
 Quai des Grands-Augustins
 Rue des Grands-Augustins

Augustins